

Lokalizacje

Niemcy 
 Obing – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein
 Obing – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein